George Gamow – amerykański fizyk
 Igor Gamow – syn George'a, wynalazca
 (8816) Gamow – planetoida

Zobacz też: Jekatierina Gamowa, Gamów